Balin ist der Familienname folgender Personen:

 Ina Balin (1937–1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Marty Balin (1942–2018), US-amerikanischer Rockmusiker
 Mireille Balin (1909–1968), französische Schauspielerin

— Fiktive Figur:
 ein Zwerg in Tolkiens Welt, siehe Balin (Mittelerde)

Balin ist auch der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Balin (Inowrocław), in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gmina Inowrocław
 Balin (Rypin), in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gmina Rypin
 Balin (Poddębice), in der Woiwodschaft Łódź, Gmina Poddębice
 Balin (Chrzanów), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gmina Chrzanów

Siehe auch:
 Ballin
 Balyn
 Baling
 Palin